Seffner kan syfta på:

 Carl Seffner
 Seffner, Florida